Mitologia grega: Pegàs (mitologia), cavall alat
 Onomàstica: Pegàs (jurista), jurista romà
 Astronomia: 
 Pegàs (constel·lació), una de les 88 constel·lacions modernes 
 51 Pegasi b, planeta extrasolar en l'òrbita de 51 Pegasi
 51 Pegasi, estel de tipus solar de la constel·lació de pegàs